Talla steht für:

 Vladimír Talla (* 1973), tschechischer Schachspieler
 Talla (Toskana), eine Gemeinde in der italienischen Provinz Arezzo 
 Talla 2XLC, deutscher DJ
 ein ostafrikanisches Hirsebier, siehe Tella (Getränk)

Siehe auch
 Tala
 El Tala